

События 
 Сожжение храма Аполлона в Дельфах.

Китай 
 25-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной циский полководец Цуй Чжу напал на северные окраины Лу, чтобы отплатить за походы Сяо-бо.
 Князь Ци вступил в любовную связь с женой Цуй Чжу (бывшей женой князя Тан), тот решил отомстить и привлёк к заговору Цзя Цзюя. В 5 луне в день цзя-сюй правитель Люй прибыл к цискому гуну.
 В 5 луне в день и-хай князь Ци Чжуан-гун (Гуань) убит слугами Цуй Чжу в его доме (тот приказал убить прелюбодея, не называя его имени). В день дин-чоу ему наследовал младший сводный брат (сын дочери луского сановника Шусунь Сюань-бо) Чу-цзю (Цзин-гун, эра правления 547—490). Цзин-гун назначил главными сановниками Цуй Чжу и Цин Фына. Цин Фын хотел убить Янь-цзы (тот оплакивал Чжуан-гуна, лёжа ничком), но Цуй Чжу решил простить его.
 Циский историограф записал в летописи, что «Цуй Чжу убил Чжуан-гуна», за что Цуй Чжу убил историографа. Брат историографа повторил запись, и тоже был убит. Младший брат историографа ещё раз повторил эту запись, и Цуй Чжу простил его. Согласно «Цзо чжуань», услышав о смерти первого историка, историограф Нань-ши отправился в Ци, но узнав, что запись всё же произведена, вернулся. Эта запись вошла в «Чуньцю».
 В 5 луне состоялся съезд в И-и, обсуждавший положение в Ци, присутствовали князья Цзинь, Сун, Вэй, Лу, Чжэн, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци и Малого Чжу).
 В 6 луне, в день жэнь-цзы чжэнское войско Гунсунь Шэ-чжи вторглось в Чэнь (как союзника Чу), чэньцы были разбиты, согласно «Цзо чжуань», в походе отличился Цзы Чань. Прибыв в Цзинь, он изложил деяния Чжэн в своей речи.
 Цзинь, воспользовавшись смутой, напало на Ци в отместку за Чжаогэ (кампанию в горах Тайхан), цзиньцы дошли до Гаотана и разбили там цисцев.
 В 8 луне, в день цзи-сы союзные князья заключили договор в Чун-цю (местность в Ци) о мире с Ци, луский гун вернулся домой.
 В 8 луне вэйский князь занял И-и.
 В 8 луне чуский полководец Цюй-цзянь разгромил город Шу-цзю.
 Зимой чжэнское войско Гунсунь Ся напало на Чэнь.
 В 12 луне уский князь Чжу Фань (О) напал на Чу, чтобы отплатить за кампанию под Даньши. усцы теснили чусцев у ворот Чао (в проходе Чао). уский ван был ранен стрелой и умер.
 Погиб в бою князь У Чжу Фань, ему наследовал младший брат Юй Цзи (эра правления 547—531). Цзи-чжа получил земли в Яньлине, и его стали называть яньлинским Цзи-цзы.
 Циньский гун прибыл в Цзинь, но заключить союз не удалось. Согласно же «Цзо чжуань», был заключён союз Цинь, Цзинь и Хань, а в Цзинь ездил Цинь Бо-цзюй.

См. также

Примечания